Le terme ligne 69 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Chemin de fer 
 Ligne 69 (Infrabel)

Tramway 
 Ligne 69 du tramway de Budapest

Voir aussi 
  

69